Patriarchat (deutsch „Väterherrschaft“) steht für:

 Patriarchat (Soziologie), von Männern dominiertes soziales System
 Patriarchat (Kirche), kirchliche Verwaltungseinheit und Jurisdiktionsgebiet in vorreformatorischen Kirchen
 Patriarchat (jüdisch), Führung des jüdischen Hohen Rats (bis 415 n. Chr.)

Siehe auch:

 Patriarch (Begriffsklärung)